H.H. Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan,  em árabe: (lê-se da direita para esquerda) الشيخ طاحنون بن رايد ال نهيان 
é um dos 17 filhos do falecido presidente dos Emirados Árabes e emir de Abu Dhabi , o sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan e de sua terceira esposa, sheikha Fatima bint Mubarak al Ketbi. Começou a praticar Jiu-Jitsu em 1995 quando estudava na Califórnia, em suas horas vagas, através do professor Nelson Monteiro.

Bin Zayed se passava por um aluno comum. Após seis meses de prática e próximo a regressar a seu país, revelou sua identidade a seu mestre, e o convenceu a retornar com ele para sua terra natal a fim de divulgar a modalidade. Em pouco tempo passou a ser praticada por centenas de alunos, inclusive pela polícia local. O ADCC Submission Fighting foi idealizado por ele, que buscava uma competição onde vários estilos de luta de chão pudessem se confrontar, e fosse diferente do Vale Tudo, com um regulamento claro e possível de ser olímpico no futuro.

Lutadores de jiu-jitsu dos Emirados Árabes Unidos